La Serra del Tossal és una serra entre els municipis de Biosca i Sanaüja a la comarca del Segarra, amb una elevació màxima de 611 metres.

Referències 

Tossal
Geografia de Sanaüja